USS Lawrence je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Lawrence (DD-8) 
 USS Lawrence (DD-250) 
 USS Lawrence (DD-954) 
 USS Lawrence (DDG-4)

Lawrence